Stenkyrka distrikt kan syfta på:

*Stenkyrka distrikt, Bohuslän
Stenkyrka distrikt, Gotland

Se även
Stenkyrka församling
Stenkyrka socken